Великов, Максим Константинович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Великов, Николай Матвеевич (род. 1945) — российский тренер по фигурному катанию.
 Великов, Пётр (род. 1951) — болгарский шахматист.
 Великов, Радослав (род. 1983) — болгарский борец вольного стиля.

Великова 
 Великова, Людмила Георгиевна (до замужества Синицина; род. 1947) — советская фигуристка в парах, советский и российский тренер по фигурному катанию.